In 1915/16 werd het veertiende seizoen van de National Association Football League gespeeld. Harrison Alley Boys werd dit seizoen kampioen.

Eindstand

Notities
 1 Is gedurende het seizoen uit de competitie gestapt.
 2 Zijn uit de competitie gestapt voordat die begon.

Externe link
 National Assocation Foot Ball League (RSSSF)

Amerikaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1915/16